L'édition 2022 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 28 février au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants 
Décision des instances du tennis mondial, dont la WTA, de supprimer en compétition tous les symboles représentant la Russie ou la Biélorussie, en raison de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie.

Forfaits 
  Anhelina Kalinina → remplacée par  Wang Xinyu
  Magda Linette → remplacée par  Magdalena Fręch
  Anastasia Pavlyuchenkova → remplacée par  Panna Udvardy
  Rebecca Peterson → remplacée par  Heather Watson
  Yulia Putintseva → remplacée par  Marie Bouzková
  Emma Raducanu → remplacée par  Lauren Davis
  Ajla Tomljanović → remplacée par  Anna Karolína Schmiedlová
  Anna Kalinskaya → remplacée par  Lucia Bronzetti
  Sloane Stephens → remplacée par  Seone Mendez

Lauréates 
La canadienne Leylah Fernandez conserve son titre de 2021 en battant en finale la colombienne Camila Osorio. Il s'agit de son 2e titre en carrière.

La paire américaine Catherine Harrison / Sabrina Santamaria gagne le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

WTA 2022
Monterrey
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en février 2022
Tennis en mars 2022